Doris kan syfta på:

 Doris – ett kvinnonamn
 Doris (mytologi) – en havsnymf i grekisk mytologi
 Doris (båttyp) – en båttyp
 Doris (krater) – en krater på Venus
 48 Doris – en asteroid
 Doris (udde) – en udde i Antarktis
 Doris Svensson - artisten Doris